Phra Phutthabat bezeichnet:

Amphoe Phra Phutthabat, Kreis in der Provinz Saraburi, Thailand
Wat Phra Phutthabat, Tempel und Namensgeber des Kreises 

en:Phra Phutthabat